

Patronyme 

 Christian Villenave (1927-1997), footballeur français.
 Mathieu-Guillaume-Thérèse Villenave (1762-1846), homme de lettres, journaliste, avocat, bibliophile et collectionneur d’autographes français.

Toponyme 

 Villenave, commune française des Landes ;
 Villenave-de-Rions, commune française de Gironde ;
 Villenave-d'Ornon, commune française de Gironde ;
 Villenave-près-Béarn, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Villenave-près-Marsac, commune française des Hautes-Pyrénées.